ChaCha bezeichnet:

 einen SMS-Antwortdienst, siehe ChaCha
 ein alkoholisches Getränk, siehe Tschatscha
 einen kenianischen Schriftsteller, siehe Chacha Nyaigotti-Chacha
 einen Stromverschlüsselungsalgorithmus, eine Abwandlung von Salsa20

Siehe auch:
 Chacha
 Cha-Cha-Cha, moderner, paarweise getanzter Gesellschaftstanz